Парадримо́ния () — род  многолетних эпифитных и наземных трав и полукустарников семейства Геснериевые (). Некоторые виды выращивают как декоративные растения.

Этимология названия 
Название рода происходит от  «para» — близко, около, подобно, и названия рода  семейства Геснериевые.

Ботаническое описание 
Многолетние эпифитные полукустарники или лианы; наземные полукустарники или травы. Стебли прямостоячие, восходящие или цепляющиеся, часто суккулентные. Листья варьируют от изофиллических до выражено анизофиллических (в пределах отдельных популяций вида), обычно ланцетные, толщина вариирует от перепончатых до мясистых, у наземных видов собраны в большие густые розетки на коротком стебле.

Соцветия пазушные, цимозные — многоцветковый плотный завиток; цветоножка недлинная, редко превышает длину венчика; соцветия обычно собраны в густой пучок у поверхности почвы или скрыты среди листьев. Чашелистики свободные, линейные или ланцетные. Венчик колокольчатый или воронковидный, белый или желтоватый, с красными или фиолетовыми пятнами и штрихами в зеве. Тычинок 4, не выступающие за пределы венчика, пыльники сросшиеся, открываются по продольным бороздкам. Нектарник в виде 1 или 2 желёз. Завязь верхняя.

Плод — вдухстворчатая коробочка.

Ареал и местообитание 
Юго-восток Бразилии, Колумбия. Обитает в горных лесах, как эпифит или наземное растение.

Хозяйственное значение и применение 
Декоративно-лиственное и красивоцветущее растение для интерьера.

Агротехника 
Посадка. Сажают в очень рыхлый, питательный водо- и воздухопроницаемый субстрат, например земляная смесь для сенполий с добавлением вермикулита, резаного сфагнума и кусочков древесного угля. Необходим хороший дренаж из слоя керамзита или черепков.

Уход. Теплолюбивое растение, оптимальная температура не ниже 20-22°С. Хорошо растёт на светлом, слегка затенённом месте. Следует оберегать от прямых солнечных лучей. Нуждается в повышенной влажности воздуха. Полив регулярный, обильный; зимой умеренный. Регулярные подкормки в период роста: весной и летом — 1 раз в 3 недели жидким удобрением для цветущих растений, ½ дозы от рекомендованной на упаковке. С октября по февраль наступает период относительного покоя; надземная часть растения не отмирает, но полив надо уменьшить, не подкармливать, содержать при 16—17°С.

При обеспечении правильного режима выращивания растение способно цвести круглый год.

Размножение. Весной: при пересадке, делением куста; листовыми черенками, которые отделяют у самого стебля и укореняют в воде или в лёгком субстрате, в комнатной тепличке, при температуре субстрата не ниже 22—24°С. Тепличку регулярно проветривают.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 31 вид:

Примечания

Литература 
 Все о комнатных фиалках. / Ван дер Неер, — СПб.: ООО «С3КЭО Кристалл», М.: Оникс, 2007 — 90-91 с.

Ссылки 
 Paradrymonia in A. Weber & L. E. Skog 2007, Genera of Gesneriaceae.
 World Checklist of Gesneriaceae

Растения по алфавиту
Геснериевые
Декоративные растения
Флора Южной Америки